Василев () — болгарская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Василев, Александр (род. 1995) — болгарский футболист.
  (род. 1977) — болгарский государственный деятель.
 Василев, Васил (род. 1984) — болгарский футболист.
 Василев, Илия — болгарский борец, чемпион Европы (1985) .
 Вассилев, Индиана (род. 2001) — американский футболист.
 Василев, Кирил (1908—1987) — болгарский и американский художник-портретист.
 Василев, Марин (1867—1931) — скульптор, один из основоположников современной скульптуры в Болгарии.
 
 Василев, Младен (род. 1947) — болгарский футболист.
 Василев, Орлин (1904—1977) — болгарский писатель и сценарист.



Населённые пункты 
 Василев — село в Белоцерковском районе Киевской области Украины.
 Василев — село в Заставновском районе Черновицкой области Украины.
 Василев — древнерусский город, который был расположен на территории, которую занимает современный город Васильков Киевской области Украины.
 Василев — древнерусский город, который был расположен на территории современной Смоленской области России
 Василев — древнерусский город на берегу Днестра, остатки которого расположены у современного села Василев Заставновского района Черновицкой области Украины.

См. также 
 Василев Майдан — село в Починковском районе Нижегородской области России